Claus Harms ist der Name folgender Personen:
* Claus Harms (1778–1855), deutscher Pastor und Pastoraltheologe
 Claus Harms (Jurist) (1903–1974), deutscher Jurist
 Claus Harms (Dramaturg) (1908–1996), deutscher Dramaturg

Siehe auch:
 Klaus Harms